"Terzo" pode ser:
 Terzo, comuna italiana do Piemonte
 Terzo d'Aquileia, comuna italiana de Friuli-Veneza Giúlia
 Borgo di Terzo, comuna italiana da Lombardia

Ver também
 Terço

Desambiguações de topônimos